Боплан () — французская фамилия. Известные носители:
 Боплан, Артур де (1823—1890) — французский драматург и либреттист.
 Левассёр де Боплан, Гийом (около 1595—1673) — французский военный инженер и картограф.